Nijasymbetow ist der Familienname folgender Personen:

 Bolat Nijasymbetow (* 1972), kasachischer Boxer
 Ädilbek Nijasymbetow (* 1989), kasachischer Boxer